After hours kan syfta på:

 After Hours – svart komedi från 1985, se En natt i New York
 After Hours – studioalbum av den brittiske (nordirländske) blues- och rockartisten Gary Moore, utgivet 1992
 After Hours (musikalbum) – Glenn Freys sjätte studioalbum från 2012
 After Hours (studioalbum av The Weekend) – fjärde studioalbumet av den kanadensiska sångaren The Weeknd